David Byrne ist der Name folgender Personen:

* David Byrne (Fußballspieler, 1906) (* 1906), irischer Fußballspieler
 David Byrne (Politiker) (* 1947), irischer Politiker und EU-Kommissar für Gesundheit
 David Byrne (Musiker) (* 1952), britischer Musiker
 David Byrne (Fußballspieler, 1961) (* 1961), englischer Fußballspieler
 David Byrne (Dramatiker) (* 1983), britischer Dramatiker und Theaterdirektor